Białaszów – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie ostrogskim
 Białaszów – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie zdołbunowskim
 Białaszów – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie kowelskim